Ел Гвахал има више значења:

 Ел Гвахал (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвахал (Сан Франсиско Лачиголо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику